Дибиров — фамилия.
 
 Дибиров, Тимур Магомедович (род. 1983) — российский гандболист.